Tønne ist der Familienname folgender Personen:

 Lisa Tønne (* 1977), norwegische Komikerin
 Tore Tønne (1948–2002), norwegischer Politiker